Ten Broeck (Kentucky), plaats in de Verenigde Staten
 Lance Ten Broeck (1956), Amerikaans golfer